Castle Island kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Castle Island (ö i Bahamas), Acklins,

Bermuda 

 Castle Island (ö i Bermuda), St. George's, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar